Zabou Breitman (Isabelle Breitman, dite) longtemps appelée simplement Zabou, actrice et réalisatrice française.
 Zabou, actrice pornographique française.